Семён Михайлович Волков (1922—1945) — гвардии капитан Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).

Биография 
Семён Волков родился 9 июня 1922 года в селе Гусевка (ныне — Людиновский район Калужской области) в семье крестьянина. Окончил пять классов школы. В августе 1941 года Волков был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. В 1942 году он окончил курсы младших лейтенантов. К октябрю 1943 года старший лейтенант Семён Волков командовал стрелковой ротой 366-го стрелкового полка 126-й стрелковой дивизии 51-й армии 4-го Украинского фронта. Отличился во время освобождения города Мелитополя.

В ходе боёв за город рота Волкова освободила 15 кварталов и отразила 12 контратак противника. 22 октября 1943 года она овладела городским вокзалом, захватив большие трофеи.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1943 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» старший лейтенант Семён Волков был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 1303.

14 апреля 1945 года командир стрелкового батальона 84-го гвардейского стрелкового полка 33-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии капитан Волков скончался от полученных 12 апреля ранений в дивизионном медсанбате в населённом пункте Гросс-Хольштайн. Похоронен на военном кладбище «Курган славы» в Калининграде, в братской могиле.

Был также награждён орденом Красной Звезды и рядом медалей.

Примечания

Литература 
 
 Булкин С. П. Герои Отечества. — 2-е изд. — Донецк: Донбасc, 1977.
 Звёзды не меркнут. — Калининград, 1982.
 

Родившиеся в Людиновском районе
Кандидаты в члены КПСС
Командиры рот в Великой Отечественной войне
Участники освобождения Мелитополя
Умершие от ран
Похороненные на Военно-мемориальном кладбище «Курган славы»
Похороненные в братской могиле